Натуральне число 541
 541 рік до нашої ери
 541 рік нашої ери